Rüdiger Ziehl (Zweibrücken, 1977. október 26. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Rüdiger Ziehl adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1977-ben született személyek
Német labdarúgók
Az 1. FC Kaiserslautern labdarúgói
Az 1. FC Kaiserslautern II labdarúgói
Az SV Wehen Wiesbaden labdarúgói
A TuS Koblenz labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek